Сан Херонимо Тавиче има више значења:

 Општина Сан Херонимо Тавиче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Тавиче (Сан Херонимо Тавиче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику